Ван Синью́й (; ) — китайская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; победительница двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2018, Уимблдон-2018); бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Биография 
Ван Синьюй родилась в китайском Шэньчжэне. Заниматься теннисом начала в возрасте 6 лет под руководством своего отца Ван Пена, бывшего теннисиста, а позднее и национальной сборной Китая, оставив которую, посвятил себя развитию спортивных навыков дочери. Мать — Чжоу Цзинхуэй была баскетболисткой.

Спортивная карьера 

Одержав победу в финале Азиатско-Тихоокеанского отбора Ван Синьюй получила уайлд-кард на турнир 2018 года, дебютировав тем самым в турнирах серии Большого шлема. В первом же раунде этих соревнований 16-летняя китаянка уступила Ализе Корне — 4:6, 2:6. Также в том сезоне на Открытом чемпионате Австралии она сыграла в юниорских соревнованиях и  первенствовала вместе с  из Тайваня. В июле 2018 года, будучи в паре с соотечественницей  сеяными под первым номером в , одержали в нём уверенную победу, в течение всего турнира не отдав соперницам ни единого гейма.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Теннисисты Китая